Råmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Råmyrtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Råmyrtjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn